Morisken (Spaans: Moriscos), aanduiding van de Moren die na de inneming van Granada in 1492 niet uitweken en (in schijn) christen werden. 
Moriscos (Salamanca), gemeente in de Spaanse provincie Salamanca